Andrew FS – rozproszony system plików
 AtheOS FS – system plików stworzony dla AtheOS
 Adaptive Front Lighting System – system oświetlający kierunek jazdy pojazdem